Формуля́р (,  — бланк, від  — знавець судових формул (процедур),  — правило, норма, судова справа) —

У документознавстві:
 Формуляр документа — внутрішня структура реквізитів документа, зміст і стилістичні особливості тексту.

У промисловості:
 Формуляр (техніка) — експлуатаційний документ, який засвідчує ґарантовані підприємством-виробником основні параметри і технічні характеристики виробу і містить відомості з його експлуатації
 Патентний формуляр — офіційний інформаційний документ, який засвідчує стан об'єкта господарської діяльності (як товару) щодо порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності і правової охорони об'єкта господарської діяльності.

У бібліотечній справі:
 Формуляр читача — картка, що заповнюється на кожного читача бібліотеки, куди записуються відомості про видані йому книжки.
 Книжковий формуляр — бібліотечна облікова картка, що вкладається в книжку, з відомостями про цю книжку і відмітками про користування нею читачами. 

У юриспруденції:
 Формуляр (юридичний) — бланк документа, договору, текст якого здебільшого складається заздалегідь і потребує заповнення тільки окремих рядків щодо найсуттєвіших умов та підписання, після чого набуває юридичної сили.

У військовій справі:
 Формуляр (військова справа) — послужний список військовослужбовця, що містить відомості про його службову діяльність (переміщення по службі, присвоєння звань чи рангів, нагородження тощо).

Див. також 
 Історичний формуляр

Примітки

Посилання 
 Формуляр  // 
Багатозначні терміни